Браунау-ам-Инн:
 Браунау-ам-Инн — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Браунау-ам-Инн — округ в Австрии. Центр округа — город Браунау-ам-Инн.